Бресје може бити:

 Бресје (Јагодина), насеље града Јагодине, Република Србија
 Бресје (Свилајнац), насеље у општини Свилајнац, Република Србија
 Бресје (Косово Поље), насеље у општини Косово Поље, КиМ, Република Србија
 Бресје (Велика Плана), део насеља Велика Плана
 Бресје (Француска), насеље у департману Изер, Република Француска

Види још 
 Брест (вишезначна одредница)
 Брестовац
 Брестово